Csehország
Moravany, település a Brno-vidéki járásban
Moravany, település a Hodoníni járásban
Moravany, település a Pardubicei járásban